Джозеф Лейнард «Джо» Смит (; род. 26 июля 1975, Норфолк, штат Виргиния) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА. Был выбран под 1-м номером на драфте НБА 1995 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». Джо Смит был игроком года колледжа в Мэриленде.

Карьера в НБА

Голден Стэйт Уорриорз (1995—1998) 
Джо Смит учился в Средней школе Maury и играл за Университет Мэриленда. Джо Смит был выбран первым номером на драфте 1995 года клубом НБА «Голден Стэйт Уорриорз». После Смита были выбраны Кевин Гарнетт, Антонио Макдайесс и Рашид Уоллес, а также Джерри Стэкхауз. Джо Смит был приглашен на Матч новичков НБА. В первом сезоне 1995/1996 стал вторым новичком года, после занявшего первое место Дэймона Стадемайра.

Джо Смит играл два с половиной года за «Голден Стэйт Уорриорз», после чего был обменян в «Филадельфию Севенти Сиксерс». Статистические данные Смита с переходом в клуб постепенно уменьшались и впоследствии стали снижаться с каждым обменом или переходом.

Миннесота Тимбервулвз (1998—2003) 
Несмотря на снижение с каждым годом результативности, Смит был замечен, как нужный игрок в любой команде лиги. В 1998 году Джо поставил свою подпись под контрактом в небольшие деньги с клубом «Миннесота Тимбервулвз». В течение последующих двух лет Смит играет очень продуктивно и более менее результативно с звездным форвардом Кевином Гарнеттом.

После окончания сезона 1999/2000 было обнаружено, что Джо Смит был вовлечен в скандал с потолком зарплат клуба Кевина Макхейла. Смиту предположительно пообещали многомиллионный контракт, если он подпишет с клубом контракт, ниже рыночной цены. Лига позже обнаружила нарушения, и приняла решение отстранить игрока от игровой практики на один год, а также строго наказала клуб, отстранив от пяти выборов на драфте первого раунда (хотя позже два были возвращены) и оштрафовали на сумму 3,5 миллионов долларов.

Детройт Пистонс (2000—2001) 
После отбытия дисквалификации Джо Смит стал свободным агентом и заключает контракт с клубом «Детройт Пистонс», в течение сезона 2000/2001 он выходил на паркет как резервист. Смит стал семимильными шагами прогрессировать и с этим увеличивалась результативность, в конце сезона Джо возвращается в стан «Тимбервулвз», где он играет в течение двух последующих сезонов.

Карьерное падение или рост Джо Смита с 2003 года 
В течение следующих трех сезонов Смит выступает за клуб «Милуоки Бакс» (2003—2006 сезоны). В 2006 году Смит переходит в «Денвер Наггетс», где он отыграл только 11 игр прежде, чем был обменян с Андре Миллером в «Филадельфию Севенти Сиксерс» на звездного защитника Аллена Айверсона. Количество временного отрезка Смита в клубе составляло более чем 25 минут. Вторая половина сезона для Джо и в целом для клуба стала неудачной, и не доходит до стадии плей-офф.

В течение 2007—2008 сезона Смит подписал контракт с «Чикаго Буллз». Джо набирал в том сезоне более чем 11 очков и 5 подборов за игру, но команда одержала всего 33 победы из 82 игр. В сезона Смит в результате тройного обмена оказался в «Кавальерс».

13 августа 2008 года Джо Смит был обменян в клуб «Оклахома-Сити Тандер», в котором приняли участие шесть игроков (Мо Уильямс, Джо Смит, Десмонд Мэйсон, Дэймон Джонс, Люк Риднаур и Адриан Гриффин) и три клуба лиги («Кливленд Кавальерс», «Оклахома-Сити Тандер», «Милуоки Бакс»).

1 марта 2009 года «Оклахома-Сити Тандер» выкупила остаток контракта Джо и он становится свободным агентом. Через две ночи после расторжения контракта Смит согласился на условия о возвращение в клуб «Кливленд Кавальерс» и воссоединением с игроками.

25 августа 2009 года Смит подписывает однолетний контракт с клубом «Атланта Хокс». 17 марта 2010 года Джо стал 92-м игроком в истории NBA, достигнувшим барьера в 1000 игровых побед.

10 сентября 2010 года игрок заключает контракт с клубом «Нью-Джерси Нетс». Но 15 декабря в результате трехстороннего обмена, Смит переходит в «Лос-Анджелес Лейкерс».

BIG3 
В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступает за команду «Ghost Ballers».

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте НБА
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)